Shadur ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Shadur, iranisch-israelischer Regisseur 
 Lawrence Shadur (* 1938), US-amerikanischer Opernsänger (Bariton)
 Milton Irving Shadur (* 1924), US-amerikanischer Jurist und Richter